Ау́густінссон () — шведське прізвище.

Відомі носії:
 Людвіг Аугустінссонн ( 21 квітня 1994, Стокгольм) — шведський футболіст.
 Юнатан Аугустінссон ( 30 травня 1996, Стокгольм) — шведський футболіст.

Шведські прізвища